Ольга Ольгина:
 Ольгина, Ольга Николаевна (1867—1925) — российская оперная певица (драматическое сопрано).
 Ольгина, Ольга Феликсовна (1904—1979) — польская оперная певица (колоратурное сопрано), педагог, пропагандист музыкальной культуры.